Сьєрра (округ, Каліфорнія)
 Сьєрра (округ, Нью-Мексико)